Världsmästerskapet i bandy för herrar 2013 var det 33:e världsmästerskapet i bandy för herrar,  och spelades i Sverige.

Tre av matcherna i A-gruppen kom att spelas på andra orter. Dessa var Norges öppningsmatch mot Vitryssland som spelades på Frogner stadion i Oslo, Sveriges match mot Ryssland som spelas på Arena Heden i Göteborg och Finlands match mot Ryssland som spelades i Slättbergshallen i Trollhättan.

B-VM spelades i Sapa Arena i Vetlanda, vilket blev första gången som B-VM helt och hållet avgjordes inomhus. B-VM avgjordes i matcher som spelas 2x30 minuter.

Arenor

 Arena Vänersborg i Vänersborg, kapacitet 3 300
 Sapa Arena i Vetlanda, kapacitet: 2 000
 Arena Heden i Göteborg, kapacitet: 2 500
 Slättbergshallen i Trollhättan, kapacitet: 4 000
 Frogner stadion i Oslo, kapacitet: 4 200

Kvalificerade nationer 
Asien
 
 

Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordamerika

A-VM 
Matcherna spelades 2x45 minuter.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM 
Matcherna spelades 2×30 minuter.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Spel om sjundeplats

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor 
 TV4 sänder bandy-VM 2013 tv4.se 18 oktober 2012
 Herr-VM: Sverige inleder mot Finland Svenskbandy.se 2 oktober 2012 
 Nästa års VM i Vänersborg BandySverige.se, 3 februari 2012
 Viktor Pljats: Bojkotta VM? Det här är skitsnack! Bandypress.ru 5 september 2012
 Inför bandy-VM: Sverige-Ryssland spelas på Heden i Göteborg Svenskbandy.se 14 september 2012

Referenser 

Sport i Sverige 2013
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandysäsongen 2012/2013
2013
Sportevenemang i Vänersborg
Sportevenemang i Vetlanda
2013 i Norge
Internationella bandytävlingar i Norge
Internationella sportevenemang i Oslo
Internationella sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Trollhättan
Göteborg under 2010-talet
Oslo under 2000-talet